Jasenovac je naselje u općini Kneževi Vinogradi u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Izvori

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji
Baranjske pustare